Raap ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Raap (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Peter Raap (Politiker) (1873–1944), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Raap (* 1948), deutscher Heimatforscher